Geografia do Rio Grande do Sul, Brasil
 Pelotas —  município
 Rio Pelotas — marca a fronteira com Santa Catarina
 Arroio Pelotas — curso de água
 Esporte Clube Pelotas —  clube de futebol de Pelotas

Desambiguações de topônimos